Vlkoš può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vlkoš, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Vlkoš, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc